SR 15 kan onder andere verwijzen naar:
 Florida State Route 115
 Nevada State Route 115
 Ohio State Route 115